O43 steht für:
 O43, ICD-10-Code für pathologische Zustände der Plazenta, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O30-O48
 O43, FAA-Code für den Yerington Municipal Airport in Yerington, Nevada, Vereinigte Staaten

O43